On appelle romaniste un linguiste ou philologue spécialisé dans la romanistique ou étudiant des langues romanes.

Liste de romanistes

A 
Manuel Alvar
Joseph Anglade

B 
 Auguste Bailly
 Willy Bal
 Kurt Baldinger
 Pierre Bec (né en 1921)
 Joseph Bédier
 Édouard Bourciez
 Clovis Brunel

C 
Charles Camproux
Jean-Pierre Chambon
Hans Helmut Christmann
Eugen Coşeriu
Ion Coteanu

D 
Jean-Philippe Dalbera
Mirko Deanović
Maurice Delbouille

E 
William Elcock

F 
Louis-Fernand Flutre
Werner Forner
Wendelin Foerster 
 Wilhelm Friedmann

G, H 
Francis Guessard
Ferdinand Heuckenkamp (1862-1938) 
Alfons Hilka (1877-1939)
Claas Hugo Humbert (1830-1904)
R.A. Hall

I, J 
Jan Urban Jarník (1848-1923)

K 
Johannes Kabatek
Edgar Kiriev
Jean-Marie Klinkenberg (né en 1944)
Victor Klemperer (1881-1960)
Peter Koch

L 
Heinrich Lausberg
Jacques Lemaire (né en 1946)

M 
Paul Meyer
Wilhelm Meyer-Lübke
Yakov Malkiel
Tullio De Mauro
Albert Moxhet

N, O 
John Orr
Wulff Oesterreicher

P 
Gaston Paris
 Paul Périgord
Sextil Puşcariu
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968)
Rebecca Posner
Sever Pop
Bernard Pottier

Q, R 
François-Juste-Marie Raynouard
Louis Remacle
Gerhard Rohlfs (1892-1986)

S, T 
Carlo Tagliavini
Adolf Tobler (1835-1910)
Albert Stimming (1846-1922)

U, V, W 
Walther von Wartburg (1888-1971)

X, Y, Z

Voir aussi 
 Liste de linguistes
 Alphabet de Bourciez, système de notation phonétique utilisé par les romanistes.
 Alphabet Rousselot-Gilliéron, système de notation phonétique utilisé par les romanistes.

Notes et références 

Liste en rapport avec la linguistique